Люцю может означать:

 Люцююй — остров.
 Люцю — средневековое название острова Тайвань.
 Люцю — китайское название архипелага Нансэй (Рюкю).
  — государство, упомянутое в истории династии Суй «Суй шу».